Новак Джокович победил на турнире четвёртый год подряд.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Милош Раонич (Первый раунд)
  Джон Изнер (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2015